Ригерт — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ригерт, Давид Адамович (род. 1947) — советский тяжелоатлет.
 Ригерт, Елена Александровна (род. 1983) — российская метательница молота.
 Ригерт, Питер (род. 1947) — американский актёр, режиссёр и сценарист.